Joseph A. Jackson – architetto statunitense
 Joseph "Joe" Jackson – cestista statunitense
 Joseph "Joe" Jackson – giocatore di baseball statunitense
 Joseph "Joe" Jackson – giocatore di football americano statunitense (n. 1953)
 Joseph "Joe" Jackson – giocatore di football americano statunitense (n. 1979)
 Joe S. Jackson – giornalista e scrittore statunitense
 Joseph "Joe" Jackson – manager statunitense
 Joseph Jackson – nuotatore britannico
 Joseph H. Jackson – religioso statunitense
 Joseph Jackson – (1894-1932) sceneggiatore statunitense
 Joseph Jackson – tiratore statunitense

Pagine correlate 
Joe Jackson